Tecumseh peut faire référence à :

Patronyme 

 Tecumseh (1768-1813), chef Amérindien de la tribu des Shawnees
 Napoleon Jackson Tecumseh Dana (1822-1905), officier de carrière de l'armée américaine
 William Tecumseh Sherman (1820-1891), général nordiste de la guerre de Sécession

Toponyme

Tecumseh, ville canadienne de l'Ontario
 Windsor—Tecumseh, circonscription électorale fédérale et provinciale de l'Ontario

Tecumseh, ville américaine du Kansas
 Tecumseh, ville américaine du Michigan
 Tecumseh, ville américaine du Missouri
 Tecumseh, ville américaine du Nebraska
 Tecumseh, ville américaine de l'Oklahoma

Cinéma 

 Tecumseh, film allemand de Hans Kratzert sorti en 1972

Autre 
 Malédiction de Tecumseh, malédiction présumée pour certains présidents américains

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis